Ernest Denormandie (1821-1902), financier et homme politique français ;
Julien Denormandie (1980-), homme politique français.
Homonymie de patronyme
Patronyme normand